Мексиканский штат Сан-Луис-Потоси разделён на 58 муниципалитетов.

Примечания 

Муниципалитеты Сан-Луис-Потоси
Списки:Мексика